День захисника України — свято, що відзначається в Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. Це свято також іноді за звичкою називають Днем захисника Вітчизни.